Максим Овчинников: Овчинников, Максим Михайлович (1906—1976) — Герой Советского Союза.
 Овчинников, Максим Юрьевич (род. 1981) — российский хоккеист, тренер.